Az 1979-es MotoGP-világbajnokság volt a 31. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

A szezonra a különböző fordulatok voltak rendkívül jellemzőek, melynek végén a királykategóriában az amerikai Kenny Roberts második világbajnoki címét szerezte meg. A legkisebbeknél Eugenio Lazzarini kis híján az összes versenyt megnyerte, eggyel feljebb Ángel Nieto szerezte meg hetedik vb-elsőségét, a negyedlitereseknél és a 350 köbcentiméterben a dél-afrikai Kork Ballington tudott duplázni.

Az idény során mindenkit üldözött a balszerencse, kit kisebb, kit nagyobb mértékben. Roberts a szezon eleji tesztek során megsérült, azonban a második versenyen már imponáló magabiztossággal végzett az élen. Vetélytársait hasonló nehézségek akadályozták, Hartog és Cecotto ugyancsak sérülésekkel bajlódtak, míg Sheene-t műszaki hibák gátolták a jó eredmények elérésében. A brit nagydíjon született meg az addigi legszorosabb befutó a modern érában, illetve az egész addigi történetet tekintve, ugyanis Roberts mindössze három századdal előzte meg Sheene-t.

Ugyancsak a brit nagydíjon tért vissza a sorozatba hosszú, tizenegyes éves önkéntes száműzetés után a Honda, melynek két pilótája Mick Grant és Katajama Takazumi volt, maga a motor pedig egy unikum, a mezőnyben addig egyedülálló volt. Végül mindkét versenyző kiesett, Grant már a legelső körben, Katajama pedig a hetedik körben.

A belga nagydíj kisebbfajta botrányba fulladt, miután a legjobb versenyzők bojkottálták a versenyt. A szezon vége felé a vita már olyannyira elmérgesedett, hogy az imént említett versenyzők egy új sorozat létrehozásával fenyegetőztek. Ezt végül nem váltották be, és végül egyezségre jutottak a FIM-mel, amely cserébe változtatott a versenyek szervezésén, egy professzionálisabb lebonyolítás irányába.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok